Badis (en ) est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille et toponyme.

Sens et origine du nom 
Le prénom Badis est attesté, au Maghreb,  depuis  l’Antiquité. Il figure dans les inscriptions libyques, l’ancienne écriture berbère, sous la forme YBDD, qu’il faut lire Yebded “il est debout, il a résisté’’, par extension “il est solide, puissant’’ et au Moyen Âge, sous les formes Badis, Bedis, Badisen et Nabdasen. Hérodote disait dans melpomene que les rois libyens portaient le nom de battos.
Badis (ou Bedis selon la transcription), est encore en usage en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans les régions berbérophones et arabophones,  à lire : Badd (y)is “debout par lui, par elle’’, c’est-à-dire le peuple, le clan, la tribu, “porté au pouvoir, au commandement par le peuple, le clan, la tribu…’’ on peut comparer le nom au verbe berbère  Ebded «être debout, se dresser» , par extension «être prêt à veiller à». Badisen , quant à lui, se lit : «qu’il soit debout par eux » et Nabdasen (a) Nebdad (n) au sens “leur appui, leur soutien’’. Une variante touareg de Badis est Badi. De nombreux souverains berbères ont porté le nom de Badis. 

Le plus connu de l’histoire du Maghreb médiéval est Badis Ben Mansur. Il est né en 984 à Mansouria.
Quand  son père Al-Mansûr décède, il n’a que douze ans. Son accession au trône a dû susciter des remous, notamment de la part de ses oncles, mais il n’y a pas eu d’opposition notable. Son oncle Yattufât est venu de Tiaret pour lui présenter ses félicitations.
Le Fatimide Al-Hakîm lui donne son investiture et lui accorde le titre honorifique de Nasîr al Dawla.
En échange, et pour répondre au vœu du nouveau maître du Caire, le jeune roi  prête serment, ainsi que tous les notables sanhadjiens, aux Fatimides. Badis  est confronté à ses ennemis traditionnels,  les Zénètes  qui ont attaqué en 998 Tiaret. Il réunit  son armée et  libère la ville  dont il confie le gouvernement à son oncle Yattufât. Les autres oncles de Badis , Maksan, Zâwî, Maghnûn et ‘Azm, se révoltent. Ils s’emparèrent de Yattufât et l’auraient tué s’il n’avait réussi à leur échapper.
Badis charge son oncle H'ammad de mâter la révolte. Celui-ci réussit à reprendre Tiaret et à punir les rebelles. Plus tard, H'ammad lui-même entre en conflit avec Badis, parce qu’il a fondé la Qal'âat qui lui  fait ombrage. Badis est sur le point de prendre la Qal’âa quand il meurt subitement (1016). Cette mort sauve H'ammad et son royaume naissant.

Personnages 
 Badis ben Mansur (? -1016) souverain Ziride en Ifriqiya (dit Abu Qatada Nasir al-Dawla).
 Nour Badis ben Hallal (?- 1057), seigneur à Ronda en Andalousie, descendant des Banou Ifren.
 Badis ben Mansur, souverain Hammadide ayant régné brièvement en 1105.
 Badis ben Habus (1038-1073) souverain Ziride de la taïfa de Grenade.
 Abdelhamid Ben Badis (1889-1940) figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Il revendiquait les origines berbères remontant aux Zirides.

Toponymes 
 Le rocher ou l’île de Badis ou Badis du nom d'une ville ancienne, utilisé au Maroc pour désigner le territoire espagnol appelé Peñón de Vélez de la Gomera sur la côte marocaine (en arabe ).
 Badis (ou Badès) oasis appelée Ad-Badias dans l'Antiquité située dans la wilaya de Biskra en Algérie (, en arabe ).

Prénom 
 Badis est un prénom berbère :
  (1990- ), footballeur français.
 Abdelhamid Ben Badis (1889-1940) figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. Il revendiquait les origines berbères remontant aux Zirides.

Poissons 
 Badis est un genre de poissons.
 Badis badis, ou perche bleue, est une espèce du genre Badis.

Autres 
 Badis (1988), long métrage marocain de Mohamed Abderrahman Tazi, dans le décor de Badis/Peñón de Vélez de la Gomera.